Вольсинии ( или Velzna, ) — один из крупнейших и древнейших этрусских поселений, членов Союза двенадцати городов.

История 
Древняя Вольсиния находилась в Средней Италии, невдалеке от слияния рек Кьяна и Тибр, на скальной, труднодоступной для врага возвышенности. Ныне большинство учёных идентифицируют это место с современным городом Орвието, близ которого находится этрусский некрополь.

В Вольсинии находилась главная святыня Этрурии — храм бога Вольтумны, высшего божества Этрусской религии. Этот богатый и могущественный город вёл многочисленные войны против Древнего Рима — в 392 году до н. э., 308 году до н. э. и 294 году до н. э.. Вольсинии были наиболее длительно сопротивлявшимся римской экспансии этрусским городом. После тридцатилетней борьбы, в 264 году до н. э. (по другим данным — в 265 году до н. э.), в консульство Марка Фульвия Флакка он был всё-таки покорён римлянами. В качестве военной добычи ими из Вольсинии было вывезено не менее 2 тысяч статуй. Жители города были переселены в менее защищённую и пригодную к обороне местность на богатом рыбой озере Вольсена (Lacus Volsiniensis), где они основали «Новые Вольсинии» (Volsinii novi) — нынешний город Больсена.

Литература 
 Peter Rühmkorf (Петер Рюмкорф): Was heißt hier Volsinii? Bewegte Szenen aus dem klassischen Wirtschaftsleben. Reinbek: Rowohlt. 1969 (театральная постановка, созданная автором по итогам его этрусских штудий в Италии)

Этрусские города
История Умбрии
392 год до н. э.
308 год до н. э.
294 год до н. э.
265 год до н. э.
264 год до н. э.